Вузол (хімія):
 У квантовій хімії— точка, де амплітуда хвильової функції (стоячої хвилі) дорівнює нулю. Імовірність знайти електрон у орбітальному вузлі дорівнює нулю. Прикладом вузлової точки атомної орбіталі є ядро. 
 В електрохімії— точка з’єднання двох чи більше розгалу-жень у електричному колі. 
 У хемометриці— точка прийняття рішення в класифіка-ційному дереві, а також точка в нейронній сітці, що об’єднує вхідні сигнали з інших вузлів та продукує вихідний сигнал із застосуванням активаційних функцій. 
У хімії полімерів— невеликі ділянки в макромолекулі, з яких розходяться принаймні чотири ланцюги, утворені при реакціях між  різними  групами  в  макромолекулі  чи  між  самими макромолекулами. Мала ділянка може бути атомом, групою атомів, або певною кількістю точок розгалуження, сполучених зв’язками,  групами  атомів  чи  олігомерними  ланцюгами.  У більшості  випадків  вузол  має  ковалентну  структуру,  але термін  використовується  і  для  опису  слабких  хімічних взаємодій  між  ланцюгами  та  у  випадках  кристалічних утворень.